Международният турнир по борба „Дан Колов – Никола Петров“ 2019 е проведен от 28 февруари до 3 март 2019 година в Русе (България). Той представлява 57-о издание на турнира и се провежда в зала „Арена Монбат“.

Специални награди 
 Златен пояс на турнира „Дан Колов“ – Георги Вангелов
 Златен пояс на турнира „Никола Петров“ – Даниел Александров
 Най-добра българска състезателка – Тайбе Юсеин
 Най-добър чуждестранен състезател в свободния стил –  Джордан Бъроуз
 Най-добър чуждестранен състезател в класическия стил –  Муса Евлоев
 Най-добра чуждестранна състезателка  Юлия Остапчук

Източник: topsport.bg

Медалисти

Свободна борба

Класическа борба

Жени

Източници 
 United World Wrestling: Dan Kolov – Nikola Petrov

Състезания по борба